Bagration ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge de Bagration (1944–2008), spanisch-georgischer Motorsportler
 Katharina Bagration (Gräfin Katharina Pawlowna Skawronska, Fürstin Katharina Pawlowna Bagration; 1783–1857), russische Aristokratin
 Nugsar Bagration-Grusinski (* 1950), georgischer Theaterintendant, Oberhaupt der Bagratiden
 Pjotr Iwanowitsch Bagration (1765–1812), russischer General und Feldherr
 Pjotr Romanowitsch Bagration (1818–1876), russischer General und Gouverneur von Twer
 Roman Iwanowitsch Bagration (1778–1834), russischer General
 Dmitry Pyetrovich Bagration (13. Juni 1863 – 21. Oktober 1919) russischer, später sowjetischer General

Bagration bezeichnet
 die offensive sowjetische Operation Bagration ab Juni 1944 im Zweiten Weltkrieg, 
 einen Asteroiden, (3127) Bagration

Siehe auch:
 Bagratiden